Gonzalo Rodríguez (automobilista) (1972-1999), um automobelista uruguaio.
Gonzalo Javier Rodríguez (1984-), um futebolista argentino.